Spacio steht für: 
 Tata Spacio, Automodell der Marke Tata, siehe Tata Sumo
 Toyota Spacio, Automodell der Marke Toyota, siehe Toyota Verso